Кубок Андерсона () — кубок, ежегодно вручаемый победителю регулярного сезона Хоккейной лиги США (USHL). Он назван в честь Гарольда Андерсона, который оказал огромное влияние на формирование Юниорской хоккейной лиги Среднего Запада (Midwest Junior Hockey League), предшественника USHL. Высота Кубка Андерсона составляет почти 5 футов (1,5 метра), на его создание в 1973 году было потрачено более 5 000 долларов.

Победители 

 Команды, выделенные жирным, также выиграли Кубок Кларка в этом сезоне.

См. также 
 Кубок Кларка — победитель плей-офф USHL

Хоккей с шайбой в США
Хоккейные призы и награды
Награды по алфавиту